Sobrenome Fries:
 Ed Fries, o vice-presidente de publicação de jogos eletrônicos na Microsoft
 Elias Magnus Fries (17941878), botânico e micologista sueco; abreviatura: Fr.
 Phillip "Phil" De Fries (* 1986, Sunderland), Inglês lutador de MMA compete no Peso Pesado no Ultimate Fighting Championship
 Theodor Magnus Fries (18321913), um botânico sueco; abreviatura: Th.Fr.

veja também 
 Friese
 Samille Diane Friesen (* 1937, Tacoma), uma atriz americana

 Fries (desambiguações)

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes da língua sueca